Хельмут Рикс (; ,  — , ) — немецкий лингвист, специалист по индоевропейским и этрусскому языкам. Автор гипотезы о тирренских языках.

Биография 

Родился в семье учителя. Сдал экзамены в Вюрцбургский университет, однако начал обучение только в 1946 г., после прохождения военной службы на флоте. Изучал индоевропеистику, классическую филологию и историю. С 1947 г. перешёл на учёбу в Гейдельбергский университет, где в 1950 г. защитил диссертацию «Элементы гидронимии древней Италии» («Bausteine zu einer Hydronymie Alt-Italiens»). С 1951 г. — ассистент Х. Краэ в Тюбингене, а с 1955 г. — доцент латинской и греческой филологии в Евангелической Высшей школе «Августана» в Нойэндеттельзау (Средняя Франкония). В 1959 г. защитил диссертацию по степени doctor habilis в Тюбингенском университете по теме «Этрусское личное имя. Исследования системы, морфологии и употребления личных имён из поздних надписей Северной Италии» («Das etruskische Cognomen. Untersuchungen zu System, Morphologie und Verwendung der Personennamen auf den jüngeren Inschriften Nordetruriens», 1963, Wiesbaden). В 1966 приглашён в только что основанный Регенсбургский университет. С 1982 г. — профессор Фрайбургского университета Альберта и Людвига. В 1993 ушёл в отставку. Погиб в автодорожной катастрофе.

Тирренская гипотеза

Сочинения

Общая индоевропеистика 
 Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre. Darmstadt 1976. XX, 297 S. 2.Aufl. Darmstadt 1992. XX, 297 S.
 Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen. Unter Leitung von H. Rix … bearbeitet von M. Kümmel, Th. Zehnder, R. Lipp und B. Schirmer. Wiesbaden 1998, 754 S. — 2. erweiterte und verbesserte Auflage bearbeitet von M. Kümmel und H. Rix, Wiesbaden 2001, 823 S.
 Anlautender Laryngal vor Liquida oder Nasalis sonans im Griechischen. MSS 27 (1970), p. 79-110. [Formulierung des «Rix’schen Gesetzes»]

Языки и культуры древней Италии (кроме этрусского) 
 Die lateinische Synkope als historisches und phonologisches Problem. Kratylos 11 (1966), p. 156—165. Wiederabgedruckt in: K. Strunk (ed.), Probleme der lateinischen Grammatik. Darmstadt 1973, p. 90-102.
 Zum Ursprung des römisch-mittelitalischen Gentilnamensystems. In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (Festschrift Vogt) I 2. Berlin 1972, p. 700—758.
 Die Termini der Unfreiheit in den Sprachen Altitaliens. Stuttgart 1994. 148 S.
 Sabellische Texte, Heidelberg 2002 [Gesamtausgabe aller sabellischen (oskisch-umbrischen) Inschriften].

Этрускология 
 Das etruskische Cognomen. Untersuchungen zu System, Morphologie und Verwendung der Personennamen auf den jüngeren Inschriften Nordetruriens. Wiesbaden 1963. XVI + 410 S.
 La scrittura e la lingua. In: M. Cristofani (ed.), Gli Etruschi. Una nuova immagine. Firenze 1984, p. 210—238. 245. (Dt.: Schrift und Sprache. In: M. Cristofani (Hrsg.), Die Etrusker. Stuttgart — Zürich 1985, p. 210—238. 245). [Kurzgrammatik des Etruskischen]
 Etruskisch culs ‘Tor’ und der Abschnitt VIII 1-2 des Zagreber liber linteus, Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu, 3. Serija, Vol. XIX, Zagreb 1986, p. 17-40.
 Etrusco un, une, unuc ‘te, tibi, vos’ e le preghiere dei rituali paralleli nel liber linteus. Archeologia Classica 43 (1991), p. 665—691 (Festschrift Pallottino).
 Etruskische Texte. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit G. Meiser. 2 Bde, Tübingen 1991 (I: 320 S., II: 370 S.).
 Les prières du Liber Linteus de Zagreb. Les Etrusques, les plus religieux des hommes. Actes … publiées sous la direction de Fr. Gaultier et D. Briquel. Paris 1997, p. 391—397.
 Rätisch und Etruskisch. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Vorträge und Kleinere Schriften 68. Innsbruck 1998. 67 S.

Примечания

Ссылки 
 Ein Foto bei Titus

Лингвисты Германии
Историки Германии
Этрускологи
Члены Гейдельбергской академии наук
Преподаватели Фрайбургского университета
Преподаватели Регенсбургского университета